RA poate fi:
 Argentina, număr de înmatriculare auto al acestei țări
 Nepal Airlines, codul IATA al companiei aeriane din Nepal
 Radkersburg, număr de înmatriculare auto al districtului austriac
 Radoviš, număr de înmatriculare auto al orașului macedonean
 Raška, număr de înmatriculare auto a municipiului sârb
 Rastatt, număr de înmatriculare auto al districtului urban german
 Ravenna, număr de înmatriculare auto al provinciei italiene
 Regia Aeronautica, abreiverea forțelor aeriene ale Regatului Italiei
 Revúca, număr de înmatriculare auto al districtului slovac

Ra poate fi:
 Ra, zeu egiptean care reprezintă soarele
 Ra, insulă de Vanuatu din insulele Banks
 Ra (provincie), provincie fijiană
 Radiu, simbolul chimic al elementului chimic
 Număr Rayleigh, mărime adimensională în mecanica fluidelor

ra poate fi:
 ra, kana în limba japoneză care reprezintă o moră (ら în hiragana sau ラ în katakana)
 rāʼ, literă în alfabetul arab (ﺭﺍء sau ﺭ)
 र, literă în alfabetul devanagari

°Ra poate fi:
 Scară de temperatură Rankine, simbolul al acestei scări termodinamice de temperatură

Legături externe 
 
  „RA” la acronymfinder.com